Сајула има више значења:

 Сајула (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сајула (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сајула, Гранха Акуикола (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Сајула (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Сајула (Сајула, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сајула (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сајула (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сајула, Финка Сајула (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику